С 7 по 8 октября 1992 года в селе Лыхны прошел I Всемирный Конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа. В работе Конгресса приняли участие представители диаспор дальнего и ближнего зарубежья, делегаты из Кабарды, Адыгеи, Шапсугии, Абазашты. Это событие стало исключительно важным для поднятия духа и поддержки абхазского народа в период Отечественной войны 1992—1993 годов. Разделенный на полтора века в результате исторических перипетий абхазский народ остался единым, сплотившись в самый трудный для себя момент новейшей истории.

В первые годы существования эта общественная организация называлась Международная ассоциация абхазо-абазинского (абаза) народа (МАААН). В настоящее время именуется как Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК).

Членами Всемирного абхазо-абазинского конгресса могут быть представители абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов, достигшие совершеннолетия в соответствии с законодательством Республики Абхазия, независимо от места их проживания и наличия у них гражданства иностранного государства, признающие Устав Конгресса, желающие участвовать в деятельности Конгресса, реализации уставных целей и задач Конгресса.

В декабре 2017 года Председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского Конгресса был избран ученый и меценат Мусса Хабалевич Экзеков.

Ссылки 
 
 
 

Организации по этническим вопросам
Организации Абхазии